La méthionine sulfoxyde oxydase, jadis  ou méthionine-S-oxyde réductase, désigne aujourd'hui deux enzymes distinctes :

 la L-méthionine (S)-S-oxyde réductase () ;
 la L-méthionine (R)-S-oxyde réductase ().

Notes et références 

EC 1.8.4